IKD steht für:
 Internationale Kommunisten Deutschlands (1918)
 Internationale Kommunisten Deutschlands (1933)
 Internationale Künstlerdatenbank, siehe Allgemeines Künstlerlexikon
 Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
 Iran Khodro Diesel, Tochtergesellschaft von Iran Khodro für iranische Nutzfahrzeuge
 Islamkolleg Deutschland, erstes staatlich gefördertes Institut zur Ausbildung islamischer Geistlicher in Deutschland

Abkürzung